Machito (1912-1984), de son vrai nom Francisco Raúl Gutiérrez Grillo (parfois raccourci en Frank Grillo) est un compositeur cubain.
 Frank Grillo (1965-), est un acteur américain.